Het ATP-toernooi van Moskou 2012 (met de officiële naam Kremlin Cup) vond plaats van 15 tot en met 21 oktober 2012. Er werd gespeeld op overdekte hardcourtbanen in het oude Olympisch stadion in de Russische hoofdstad Moskou.

Titelhouder in het enkelspel was de deze editie afwezige Janko Tipsarević; de Italiaan Andreas Seppi nam de titel mee naar huis. Titelverdedigers in het dubbelspel waren de als eerste geplaatste František Čermák en Filip Polášek; zij slaagden erin hun titel te prolongeren.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Moskou
Moskou